Personen
 Agaath Witteman, Nederlands politicus, theatermaker
 Connie Witteman, Nederlands zangeres Vanessa
 Marc Witteman, Nederlands politicus
 Maria Petronella van der Klugt-Witteman, Nederlands politicus
 Mina Witteman, Nederlands kinderboekenschrijver
 Nico Witteman, Nederlands edelsmid
 Paul Witteman, Nederlands presentator
 Petrus Johannes (Piet) Witteman, Nederlands politicus
 Sylvia Witteman, Nederlands columniste
 Tessa Witteman, Nederlands schaatsster

Zaken
Pauw & Witteman; Nederlands tv-programma
Podium Witteman; Nederlands tv-programma